Никола́й Кузьми́ч Королько́в (21 июля 1924, дер. Арсеньево, Орловская губерния — 24 декабря 1999, Москва) — советский государственный и общественный деятель.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1939 году, будучи школьником, вступил в комсомол, был секретарём комитета комсомола школы, с 1941 — секретарём комитета ВЛКСМ города Костино.

В 1942—1947 годы служил в ВМФ, участник Великой Отечественной войны: участвовал в десантных операциях на Ладожском озере, в освобождении Риги. В 1946 году вступил в ВКП(б).

С 1947 года учился в Московском юридическом институте, окончил заочное отделение. С 1949 — заместитель председателя, председатель промышленной артели. С 1952 года — секретарь Мытищинского райисполкома, 1-й секретарь горкома комсомола. С 1954 — секретарь Московского комитета ВЛКСМ, в 1957—1959 — 1-й секретарь Московского областного комитета ВЛКСМ. С 1959 года — на партийной работе: — 1-й секретарь Балашихинского, с 1960 — Щелковского горкомов КПСС; в 1961—1968 — заведующий отделом оргпартработы Московского обкома партии. В 1968—1985 годы — заместитель председателя Мособлисполкома.

Одновременно занимал общественные должности: член президиума Союза спортивных обществ и организаций СССР (1959); председатель Президиума Федерации хоккея СССР (1973—1988); заместитель председателя (1985—1997), председатель (1997—1999) президиума Центрального совета ВООПИиК; 1-й заместитель президента межрегионального общественного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».

В 1990-е годы входил в руководство Народно-патриотического союза России.

Избирался делегатом XXI съезда КПСС (1959).

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
Жена (с 1948) — Кармия Дмитриевна Землянова; дочери:
 Валерия (р. 1950);
 Лариса (р. 1956).

Публикации 
 Корольков Н. К. Никто не освобождал нас от памяти / [Всерос. о-во охраны памятников истории и культуры]. — М.: Фонд им. И. Д. Сытина, 2000. — 261 с. — (Время. Эпоха. Люди). — 1000 экз. — ISBN 5-86863-133-1

Награды 

 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль Нахимова (21.9.1945)
 Медаль «За победу над Германией»
 Медаль «За освоение целинных земель» (1958)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971)
 Орден Знак Почета (1985)
 Орден Отечественной войны II степени (6.11.1985)
 малая золотая и большая серебряная медали ВДНХ
 медаль Всемирного Комитета защиты мира

Примечания

Ссылки 
 
 

Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Персоналии:Королёв
Выпускники юридического факультета МГУ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Члены районных исполкомов РСФСР
Первые секретари Балашихинского горкома КПСС
Первые секретари Щёлковского горкома КПСС
Хоккейные функционеры СССР
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Московского областного совета
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС